Toni Mollà, né à Meliana le , est un sociolinguiste et philologue valencien, professeur à l'Université de Valence et depuis 2004 chef de la planification de la direction de Ràdio Televisió Valenciana.

Prix
 Premi Rovira i Virgili d'Assaig, 1994, Ajuntament de Tarragona.
 Premi d'Assaig de la Crítica dels Escriptors Valencians, 1995.
 Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, 2000.
 Premi de la Crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana pour l'édition et coordination du livre Ideologia i Conflicte Lingüístic.
 Premi Lupa d'Or, 2004, octroyé par le groupe catalan de sociolinguistique pour Llengües Globals. Llengües locals.

Publications

Didactique des langues
 Pa amb xocolate-1. Llengua. Ed. Teide, 1985.	
 Pa amb xocolate-2. Llengua. Ed. Teide, 1985.
 Pa amb xocolate-3. Llengua. Ed. Teide, 1985.
 Jocs de vocabulari. Ed. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, 1985.
 Vocabulari bàsic. Ed. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, 1985.
 Pa amb xocolate. Lectures. Ed. Teide, 1986.
 La serpentina. Lectures. Ed. Teide, 1986.
 Llengua-1. Cursos d'estiu. Ed. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Generalitat Valenciana, 1986.
 Llengua-2. Cursos d'estiu. Ed. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Generalitat Valenciana, 1986.
 Textos i contextos 1. Valencià: llengua i literatura. 1r Batxillerat, Ed. Bromera. Alzira, 2000.
 Textos i contextos 2. Valencià: llengua i literatura. 2n Batxillerat, Ed. Bromera, Alzira, 2000.

Sociolinguistique

 Curs de Sociolingüística 1, Alzira, Ed. Bromera, 1987
 Curs de Sociolongüística 2, Alzira, Ed. Bromera, 1988
 La llengua als mitjans de comunicació (1990, )
 Bases de política lingüística per al País Valencià dels 90, Ed. Fundació Gaetà Huguet, Castellón de la Plana, 1992
 A la Safor, en valencià, Ed. C.E.I.C. Alfons el Vell, Gandie, 1992
 Política i planificació lingüístiques (1997, )
 Els llibres i la llengua, L'illa, Ed. Bromera, 1997
 La política lingüística a la societat de la informació (1998, )
 Ideología i conflicte lingüístic, (ed.), Ed. Bromera, Alzira, 2001
 Llengües globals, llengües locals, (ed.), Ed. Bromera, Alzira, 2002

Essais
 La utopia necessària (Nacionalisme i societat civil), Ed. Bromera, Alzira, 1994. Premi d'assaig Rovira i Virgili 1993
 Espill d'Insolències, Ed. Bromera, Alzira, 2001.
 Tres en línia, Ed. L'Eixam, Tavernes Blanques, 2004
 Nosaltres, els indígenes, dins Nosaltres, exvalencians, Ed. L'Esfera dels llibres, Barcelone, 2005

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel
  Présentation sur le site de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

Écrivain de langue catalane
Sociolinguiste
Linguiste espagnol
Philologue espagnol
Linguiste spécialiste de la langue catalane
Professeur à l'université de Valence
Étudiant de l'université de Valence
Naissance en juin 1957
Naissance dans la province de Valence